Timothy Yu Loh (ur. 23 stycznia 1992) – singapurski zapaśnik walczący w stylu klasycznym. Zajął piąte miejsce na mistrzostwach Azji w 2022. Brązowy medalista igrzysk Azji Południowo-Wschodniej w 2021 roku.

Przypisy 

Singapurscy zapaśnicy
Urodzeni w 1992